Горин-Горяйнов — фамилия.

 Известные носители 
 Горин-Горяйнов, Анатолий Михайлович (1850—1901) — русский актёр.
 Горин-Горяйнов, Борис Анатольевич (1883—1944) — русский советский актёр, народный артист РСФСР.